Генуезькі арбалетники () — середньовічні військові загони, які використовувалися Генуезькою республікою і служили як найманські війська в інших італійських країнах та по всій Європі.

Історія 
Генуезькі арбалетники воювали як на морі, так і на суші. Одними з найбільш відомих прикладів їх участі в бойових діях є взяття Єрусалиму, битва при Кресі або морські битви при Мелорії та Курцолі.

Арбалетники походили з різних куточків Лігурії, але навчалися в місті Генуя. Командири зазвичай походили із знатних родин цього міста.

Спорядження 
Спорядження, крім арбалетів генуезького виробництва, складалося з кинджала, легкого шолома, горжета, кольчужної сорочки та щита-павези, за яким арбалетник ховався під час перезарядження зброї.

Бібліографія 

 

Генуезька республіка
Військова справа середньовіччя